Il singolare del torneo di tennis US Indoor Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-2, 6-3, 7-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1976